|-
| 174601 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174602 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174603 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174604 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174605 - ||  || 3 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174606 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174607 - ||  || 3 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174608 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174609 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174610 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174611 - ||  || 19 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174612 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174613 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174614 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174615 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174616 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174617 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174618 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174619 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 174620 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174621 - ||  || 19 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 174622 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174623 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174624 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174625 - ||  || 19 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 174626 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174627 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174628 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174629 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174630 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174631 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174632 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174633 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174634 - ||  || 20 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174635 - ||  || 19 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 174636 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174637 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174638 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174639 - ||  || 21 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174640 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174641 - ||  || 20 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 174642 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174643 - ||  || 19 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174644 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174645 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174646 - ||  || 20 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174647 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174648 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174649 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174650 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174651 - ||  || 22 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174652 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174653 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174654 - ||  || 20 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 174655 - ||  || 20 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174656 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174657 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174658 - ||  || 22 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174659 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174660 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174661 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174662 - ||  || 26 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174663 - ||  || 27 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174664 - ||  || 29 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174665 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174666 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174667 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174668 - ||  || 25 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174669 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174670 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174671 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174672 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174673 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174674 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174675 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174676 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174677 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174678 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174679 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174680 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174681 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174682 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174683 - ||  || 1 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174684 - ||  || 5 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174685 - ||  || 14 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174686 - ||  || 2 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174687 - ||  || 20 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 174688 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174689 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174690 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174691 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174692 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174693 - ||  || 22 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 174694 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174695 - ||  || 16 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 174696 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174697 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174698 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174699 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174700 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-